Atla kan syfta på:

 Atla - ett släkte av svampar

Geografi

Mexiko 

 Atla, Puebla, Pahuatlán, 
 Atla, Delstaten Mexiko, Axapusco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar